Aegerter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Aegerter (* 1969), Schweizer Unternehmer
 Dominique Aegerter (* 1990), Schweizer Motorradrennfahrer
 Karl Aegerter (1888–1969), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker, Illustrator und Politiker
 Laurence Aëgerter (* 1972), französische Künstlerin
 Leo Aegerter (1875–1953), Schweizer Kartograf
 Mia Aegerter (* 1976), Schweizer Popsängerin

 Silvan Aegerter (* 1980), Schweizer Fußballspieler